Севан може да се отнася за:

 Севан – град в Армения
 Севан – езеро в Армения